Gian Pietro Porro – esploratore italiano (1844-1886)
 Gian Pietro Porro – politico italiano (1773-1851)